Francisco Montalvo ist der Name folgender Personen:

* Francisco Montalvo (Schauspieler), spanischer Schauspieler 
 Francisco Montalvo y Ambulodi (1754–1822), spanischer Offizier und Kolonialverwalter